Termin Argininska karboksipeptidaza ima više značenja.

 Lizinska karboksipeptidaza, enzim
 Karboksipeptidaza u, enzim